Motocyklowe Grand Prix San Marino 2008 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 31 sierpnia 2008 roku na torze Misano World Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki 250

Wyniki 125

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2008
2008 we Włoszech
Motocyklowe Grand Prix San Marino